Das Warsaw Open 2009 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Warschau. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 18. bis 23. Mai 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Alexandra Dulgheru und Aljona Bondarenko, das Dulgheru in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Raquel Kops-Jones und Bethanie Mattek-Sands in zwei Sätzen gegen Yan Zi und Zheng Jie.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Warschau